Евальд Оперман (; (* 25.2.1896 — † 29.1.1965) — державний і військовий діяч Третього Рейху, генеральний комісар Генеральної округи Миколаїв Райхскомісаріату Україна, групенфюрер НСФК та полковник резерву.
 Олаф Оперман — гітарист Crown of Creation.